Импорт (от  — ввозить, привозить, вводить):
 Импорт — ввоз в страну товаров, работ, услуг результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из-за границы без обязательств про обратный вывоз.
 Импорт данных в компьютерной терминологии — добавление данных, вставка данных из внешних источников в текущий файл/документ/базу данных.

См. также 
 Импортная квота
 Импортозамещение
 Экспорт (значения)